Döllach ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Döllach (Gemeinde Aflenz), Katastralgemeinde der Gemeinde Aflenz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Döllach (Gemeinde Großkirchheim), Katastralgemeinde der Gemeinde Großkirchheim, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Döllach (Gemeinde Lassing), Ortschaft in der Gemeinde Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Dellach